Querolus est le nom de plusieurs œuvres littéraires :
 Querolus est le titre d'une comédie latine d'un auteur anonyme du Bas-Empire.
 « Querolus » est le titre d'un poème latin de Vital de Blois, écrivain français du .